Айнбиндер:
 Айнбиндер, Иосиф Миронович (1921—2009) — советский и российский учёный-радиотехник
 Айнбиндер, Семён Борисович (1914—1984) — советский учёный в области механики сплошных сред, сварки, трения и износа в машинах